AVC peut faire référence à :
 accident vasculaire cérébral, un terme médical, selon la liste des abréviations en médecine ;
 Advanced Video Coding, une norme de codage vidéo ;
 Ave Verum Corpus, une prière catholique ;
  ;
 Asian Volleyball Confederation, la confédération asiatique de volley-ball ;
 Atlantic Veterinary College (en français, Collège vétérinaire de l'Atlantique), un collège vétérinaire au Canada ;
 Any Video Converter, un convertisseur vidéo.